Milnor ist der Familienname folgender Personen:

 James Milnor (1773–1844), US-amerikanischer Politiker
 John Willard Milnor (* 1931), US-amerikanischer Mathematiker
 William Milnor (1769–1848), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Milnor (North Dakota)
 Milnor (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Satz von Milnor-Moore, Lehrsatz aus dem mathematischen Gebiet der Theorie der Hopf-Algebren
 Satz von Milnor-Thom, mathematischer Satz aus dem Gebiet der Algebraische Geometrie
 Satz von Švarc-Milnor, mathematischer Satz aus dem Gebiet der geometrischen Gruppentheorie
 Milner
 Millner